Manar o Mannar, ciutat tàmil de Sri Lanka a la província del Nord.
 Districte de Manar o Mannar, divisió administrativa de la província del Nord a Sri Lanka
 Illa de Manar o Mannar, illa de la costa occidental de Sri Lanka
 Golf de Manar o Mannar, golf de l'Oceà Índic, a Sri Lanka